

Скотленд — місто, штат Коннектикут
 Скотленд — місто, штат Джорджія
 Скотленд — місто, штат Південна Дакота
 Скотленд — місто, штат Техас
 Скотленд — переписна місцевість, штат Індіана
 Скотленд — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Скотленд — переписна місцевість, штат Вірджинія